Revanche (álbum de Fresno)
 Pornografia de vingança, também chamada de Revanche pornô
 Vingança, ato também chamado de Revanche